Çiftlikköy ist der Name folgender Stadt in der Türkei:

 Çiftlikköy, Provinz Yalova

Çiftlikköy ist der Name folgender Dörfer in der Türkei:
 Çiftlikköy (Dazkırı), Landkreis Dazkırı, Provinz Afyonkarahisar
 Çiftlikköy (Emirdag), Landkreis Emirdag, Provinz Afyonkarahisar
 Çiftlikköy (Ankara), Provinz Ankara
 Çiftlikköy (Aydın), Landkreis Aydın, Provinz Aydın
 Çiftlikköy (Bartin), Provinz Bartin
 Çiftlikköy (Denizli), Provinz Denizli
 Çiftlikköy (Ekinözü), Provinz Kahramanmaraş 
 Çiftlikköy (Köşk), Landkreis Köşk, Provinz Aydın
 Çiftlikköy (Muğla), Landkreis Muğla, Provinz Muğla
 Çiftlikköy (Milas), Landkreis Milas, Provinz Muğla